

Persone 
 Alfredo Bovet – ciclista italiano
 Daniel Bovet – biochimico svizzero naturalizzato italiano, Premio Nobel per la medicina nel 1957
 Ernest Bovet – letterato svizzero
 François de Bovet – arcivescovo cattolico francese
 Lucien Bovet – psichiatra svizzero
 Pierre Bovet – psichiatra e pedagogo svizzero

Altro 
 Casaforte Bovet – casaforte di La Salle, in Valle d'Aosta.